N48 peut faire référence à :

 Autres affections de la verge, d’après la Classification internationale des maladies, 
 HMS Traveller (N48), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 HMS Undine (N48), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Nagdlunguaq-48 est un club de football et de handball groenlandais ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres